Клермон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Клермон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Клермон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди